Reichsgesetzblatt steht für:
 Reichsgesetzblatt (Frankfurter Nationalversammlung), Reichsgesetzblatt der Frankfurter Nationalversammlung, das in den Jahren 1848 und 1849 erschien
 Reichsgesetzblatt des Deutschen Reiches, das von 1871 bis 1945 erschien
 Reichsgesetzblatt (Österreich), Gesetzblatt der cisleithanischen Reichshälfte Österreich-Ungarns, das von 1848 bis 1918 erschien

Siehe auch:
 Bundesgesetzblatt